Someone to Love ("qualcuno da amare" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Someone to Love – film del 1928 diretto da F. Richard Jones 
 Qualcuno da amare (Someone to Love) – film del 1987 diretto da Henry Jaglom

Musica 
 Someone to Love – traccia dell'album Night of the Blade dei Tokyo Blade del 1984
 Someone to Love – singolo degli East 17 del 1996, dall'album Up All Night
 Someone to Love – traccia dell'album Animal Rights di Moby del 1996
 Someone to Love? – traccia dell'album Ready Sexed Go! dei The Joykiller del 2003
 Someone to Love – singolo dei Fountains of Wayne del 2007, dall'album Traffic and Weather
 Someone to Love – singolo di Elisa del 2010, dall'album Heart

Televisione
 Someone to Love – film per la televisione diretto da Nathaniel Weiss (2001)

Pagine correlate 
 Somebody to Love